Самозахват — распространённая в постперестроечном Крыму практика самовольного занятия земельных участков, преимущественно представителями крымскотатарского народа. Сами крымские татары называют эту процедуру «самовозвратом» земли.

Предыстория 

Накануне Великой Отечественной войны крымские татары составляли примерно 20 % населения Крымской АССР. Они были расселены по Крыму весьма неравномерно: если в степном Крыму (кроме Тарханкутского и западной части Керченского полуостровов где их было около 30 %) доля крымских татар составляла примерно 10 %, то на южном берегу Крыма и в прилегающих горных районах крымские татары составляли подавляющее большинство населения (особенно в сельской местности).

После освобождения Крыма от немецкой оккупации 18 мая 1944 года была проведена депортация крымских татар. Всё крымскотатарское население было выселено из Крыма (в основном в Узбекистан и прилегающие районы Таджикистана и Казахстана), где депортированные вынуждены были жить в очень тяжёлых условиях.
Официально крымские татары были полностью восстановлены в правах в 1968 году, но фактически возвращение в Крым было запрещено вплоть до 1989 года.

Возвращение крымских татар происходило стихийно. Предпринятая перед самым крахом Советского Союза попытка разработать и реализовать государственную программу организованного возвращения так и не была воплощена в жизнь.

Вернувшись на родину, крымские татары столкнулись с ситуацией, когда их прежние дома и земли были заняты новыми хозяевами, в первую очередь русскими и украинцами, в большинстве своём переселёнными в обезлюдевший Крым после Великой Отечественной войны. Поскольку с тех пор прошло несколько десятилетий, эти переселенцы и их потомки уже считали Крым своим домом и уезжать никуда не собирались, да и не имели возможности, потому что, как правило, не имели никакого другого жилья.

В этой ситуации крымские татары, быстро организовавшие самоуправление в виде парламента — Курултая, формирующего исполнительный орган — Меджлис с бессменным председателем правозащитником Мустафой Джемилевым во главе, и приняли на вооружение тактику «самозахватов»: отказавшись от идеи вернуть те конкретные земли, которые ранее им принадлежали, крымцы стали незаконно занимать незастроенные территории и пустыри, иногда вблизи курортов и крупных городов, в том числе земли сельскохозяйственного назначения и земли, принадлежащие юридическим лицам, и возводить на них как отдельные здания, так и целые поселения с мечетями и инфраструктурой.

Масштаб явления 
Информация о масштабах самозахватов сильно разнится. В любом случае нужно иметь в виду, что речь в приводимых обобщённых данных идёт не только о специфическом для Крыма планомерном занятии земель крымскими татарами, но и о самозахватах, совершённых другими гражданами с коммерческими или иными целями.

По словам городского головы столицы Крыма Симферополя Геннадия Бабенко, только в этом городе на март 2007 года было выявлено 11 самозахватов, под которыми находятся 340 гектаров земли.

По данным некоторых СМИ, согласно данным Рескомзема (Республиканского комитета по земельным ресурсам) Крыма, всего с 1991 по 2007 годы на полуострове было захвачено более 40 000 гектаров земли. Сейчас на этих территориях расположено около 300 крымскотатарских поселков с населением порядка 200 000 человек.

По данным других СМИ, председатель того же Рескомзема Николай Голубев сообщил в интервью: «сейчас (на осень 2006 года) всего по Крыму захвачено около 1300 гектаров земли, в противоправных акциях участвуют примерно 15 тысяч человек; к сожалению, 82 % из них — крымские татары». Сходные цифры (1306 гектаров) весной 2008 года озвучил и прокурор Крыма Владимир Бойко.

История 
По последним данным в Крыму самозахватами занято 1300 гектаров земли. Термин возник в середине 2000-годов как самовольный захват земель, которые, по мнению меджлиса, должны принадлежать потомкам депортированных в 1944 году Сталиным крымских татар. В настоящее время национальный состав самозахватчиков существенно изменился и иногда проводится даже славянами

После присоединения Крыма к Российской Федерации 
30 июля 2014 на сессии Государственного Совета Республики Крым в первом чтении был принят законопроект «О регулировании вопросов, связанных с самовольным занятием земель на территории Республики Крым».

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Николай Янаки:Мы провели инвентаризацию земель, где располагаются так называемые самозахваты. В результате выявлено 59 самовольно занятых массивов на площади 1452 гектара. На данной площади расположено 2545 различных строений и сооружений. Данные самозахваты расположены на территории Судакского района, Алушты, Ялты, Симферополя и Симферопольского района.

По словам председателя Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгении Добрыни:  Все участники «полян протеста» зарегистрированы в «Базе данных учёта граждан для предоставления земельных участков под индивидуальное строительство для ведения учёта граждан на самовольно занятых земельных участках». По данным главы Госкомитета, ими подано 10635 заявлений

Критика

Точка зрения властей 
Власти трактуют самозахваты однозначно как «незаконное завладение земельным участком» и рассматривают захваты как политическую акцию. Так, городской голова Симферополя Г. Бабенко высказал мнение, что самозахваты являются спланированной акцией:

Олег Родивилов, член президиума Верховного Совета Крыма, лидер крымской организации партии «Русский блок», заявил:

Точка зрения меджлиса 

Меджлис неоднократно заявлял, что самозахваты являются возвращением татарам земель, которые полагаются им по закону после возвращения из депортации из Крыма в 1944 году, но данный термин ими не используется, а сам вопрос рассматривается как исключительно протест против бездействия властей. Лидер Меджлиса Мустафа Джемилев заявил, что он против самозахватов, но только в крайнем их проявлении. На обращения властей с просьбой прекратить самозахваты Джемилев отвечал, что это находится вне его компетенции и что он лично самозахваты не проводит.

Использование в политике 
Вопрос неоднократно рассматривался в совете АРК, также становился частью предвыборных программ некоторых партий. Так, на президентских выборах в 2004 году значительное количество крымских татар проголосовало за будущего президента Украины Виктора Ющенко после официальной поддержки меджлиса и обещаний кандидата решить земельный вопрос и выделить землю крымским татарам.

Этнический вопрос 
Проблема незаконных захватов часто использовалась разнообразными организациями Крыма для роста негативного отношения к крымским татарам, так как сейчас термин «самозахваты» часто ассоциируется с крымскими татарами. Также властями отмечалось, что силовое решение проблемы может вызвать неконтролируемый рост напряжённости и агрессии в регионе. Спикер крымского парламента Анатолий Гриценко высказал мнение, что крымскотатарский народ в этом не замешан, а виновниками являются только её радикально настроенные представители:

Однако нельзя утверждать, что среди самозахватчиков исключительно крымские татары. Так, в разметке участков на улице Балаклавской в Симферополе принимают участие и славяне — жители близлежащих многоэтажных домов, которые также претендуют на получение земельных участков под застройку.

Депутат Верховной Рады Крыма Олег Родивилов:

Конфликты 
Как пишет издание «Крымское время» (№ 53, 17 мая), в мае 2006 года жители посёлка Партенит заблокировали трассу, не пустив в посёлок около 600 машин крымских татар, которые проводили автопробег-реквием памяти жертв депортации. Как говорил поселковый голова, жители посчитали, что прибывшие могут произвести самозахват.

См. также 
 Депортация крымских татар
 Крымские татары

Примечания

Ссылки 
 Самозахват в Крыму

Крымские татары
Политика Крыма
Новейшая история Крыма